Cabanes (Catalunha), município espanhol da província de Girona, Catalunha;
Cabanes (Valência), município espanhol da província de Castellón, Comunidade Valenciana;
Cabanès (Aveyron), comuna francesa do departamento de Aveyron, na região administrativa de Midi-Pyrénées;
Cabañes de Esgueva, município espanhol da província de Burgos, comunidade autônoma de Castela e Leão.

Desambiguações de topônimos